АeroPress — устройство для приготовления кофе. Сконструирован в 2005 году американцем Аланом Адлером и выпускается фирмой AeroPress Inc. Приготовление кофе производится путём продавливания залитого горячей водой молотого кофе через фильтр под действием давления, создающегося за счёт мускульной силы оператора.

Конструкция 

Кофеварка представляет собой ручное устройство для быстрого приготовления кофе и состоит из следующих частей:
 поршня (длина которого значительно превышает диаметр) из полипропилена, с резиновой прокладкой на конце;
 цилиндра из полипропилена, с метками объёма для контроля наполнения водой;
 крышки с перфорациями;
 мягкого сменного фильтра из плотного волокнистого материала.

В сборе фильтр вкладывается в крышку, а крышка крепится на нижней части цилиндра. Поршень, снабжённый резиновой прокладкой, которая плотно прилегает к стенкам цилиндра, может перемещаться в нём, создавая определённое давление так же, как это происходит в классическом медицинском шприце.

Принцип работы 

Приготовление кофе производится в два этапа: сначала молотый кофе заваривается горячей водой, затем получившаяся смесь кофе и воды фильтруется через мелкодисперсный фильтр. Разница, по сути, состоит лишь в конструкции самого аппарата фильтрации. Порядок использования устройства следующий:
 Цилиндр закрывают снизу крышкой с вложенным в неё фильтром и устанавливают на чашку.
 Мелко молотый кофе засыпают через воронку в цилиндр.
 Горячую воду (80 °C) заливают в цилиндр по метке объёма и размешивают лопаткой-мешалкой в течение 10 с.
 Вставляют в цилиндр поршень; нажимая на него, продавливают воду сквозь кофе и фильтр. За счёт созданного в цилиндре давления, жидкость, проходя через фильтр, собирается в чашке, а кофейная гуща остаётся на фильтре.
 Приготовленный кофе разбавляют горячей водой и сливками по вкусу..

Оценки 
Фирма-изготовитель приводит четыре преимущества данного устройства:
 Лучший вкус за счёт использования «идеальной температуры воды и давления».
 Полнота извлечения вкуса и аромата из сырья (по сравнению с фильтр-кофеварками).
 Отсутствие осадка и примесей.
 Быстрота приготовления (чашка кофе за минуту).
Легко видеть, что, за исключением очевидного пункта (3), все эти утверждения достаточно спорны («идеальные температура и давление» отличаются для разных сортов кофе, размеров помола и режимов обжарки, сравнение «полноты вкуса» вряд ли можно считать объективным, а скорость приготовления для большинства кофеварок и кофемашин примерно та же самая). Как отмечается в статье, кроме, действительно, высокой чистоты напитка, к преимуществам AeroPress можно отнести:
 Удобство конструкции, небольшие размеры, прочность и неприхотливость прибора, что позволяет без труда возить его с собой и использовать в полевых условиях.
 Возможность полного контроля над процессом (время настаивания, исходная температура воды, помол и сорт кофе, давление находятся полностью в руках оператора) и, соответственно, широкий диапазон возможностей экспериментирования и подбора режимов приготовления, чтобы получить напиток, наиболее подходящий конкретному потребителю.
 Удобство чистки и утилизации отходов.

Чемпионат мира по «AeroPress» 
C 2008 года проводится ежегодный неофициальный чемпионат мира по «AeroPress» (World Aeropress Championships, WAC), на котором участники состязаются в скорости и качестве приготовления кофе с помощью системы «AeroPress». 2-й чемпионат мира состоялся в июне 2009 года в Осло (Норвегия).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фирмы-производителя.
 Инструкция по приготовлению кофе «AeroPress» от фирмы Sweet Maria’s Coffee, Inc (Калифорния).
 «Аэропресс. Уже проник на Украину». Описание и поэтапные фото использования .
 Как заваривать кофе в «Аэропресс». Инструкция на русском.

Кофейное оборудование
Торговые марки США